Apriliani – abitanti di Aprilia (Italia)
Apriliani – abitanti di Aprilia Marittima